

Personnages historiques 
 Nom de deux rois de Haute-Égypte :
 Scorpion  (vers -3200)
 Scorpion II

Animaux 

 Le scorpion est un animal appartenant à l'embranchement des arthropodes, classe des arachnides, ordre des scorpionides.
 Le scorpion de mer, ou euryptéride, est un ancien arthropode du Paleozoïque.
 Le poisson-scorpion, ou rascasse, est un poisson.
 Mouche scorpion est le nom vernaculaire d'un genre de Mécoptère : les panorpes.

Toponymie

Domaine militaire 
 Le scorpion est une arme de siège lançant de grosses flèches.
 Le Skorpion VZ61 est un petit pistolet mitrailleur.
 Le Scorpion est un char d'assaut britannique.
 Le Northrop F-89 Scorpion est un avion de chasse à réaction.
 L', nom de plusieurs navires de l'US Navy.
 Le RotorWay Scorpion est un hélicoptère américain monoplace, construit de 1968 à 1984 par la compagnie RotorWay International.
 La force Scorpion, force interarmes de l'Armée de terre française.
Scorpion est le programme de l'Armée de terre française destiné à moderniser sa cavalerie avec les véhicules Griffon, Jaguar et Serval.
 Les Scorpions sont un groupe paramilitaire serbe actif durant les années 1990.

Astronomie 
 En astronomie, le Scorpion est une constellation du Zodiaque.

Astrologie 
 Le Scorpion est un des douze signes astrologiques.

Bandes dessinées 
 Le Scorpion est une série de Enrico Marini et Stephen Desberg.
  est le nom de plusieurs personnages de Marvel Comics.
 Les Scorpions du désert est une série créée par le dessinateur et scénariste italien Hugo Pratt.

Jeux 
 Scorpion est un personnage fictif de jeu vidéo de la série Mortal Kombat.
 Scorpion est le nom de code donné à Rico Rodriguez dans Just Cause 2.

 Le scorpion est un char d'assaut lourd de l'UNSC dans la série Halo.
 Le scorpion est un véhicule léger monoplace de Unreal Tournament 2004.

Musique 
 Scorpions est le nom d'un groupe allemand de hard rock.
 Scorpion est un album d'Eve sorti en 2001.
 Scorpion est un album de Drake sorti en 2018.

Cinéma 
 Scorpion est un film de Julien Seri sorti en 2007.
 Le Roi Scorpion est un film américain de Chuck Russell sorti en 2002.
 Le Scorpion est un film italien réalisé en 1962 par Serge Hanin.

Télévision 
 Scorpion est une série télévisée américaine diffusée sur CBS à partir de 2014.

Informatique 
 Scorpion est le nom d'un processeur développé par Qualcomm et intégré dans les systèmes sur puce Snapdragon.

Justice 
 L'opération Scorpion est une enquête policière ayant pour objectif le démantèlement en 2002 un réseau de prostitution juvénile à Québec.

Économie 
 Scorpion, fabricant de casques de moto.

Sports 
 Scorpion, un art martial chinois
 Les scorpions est l'équipe de hockey de Mulhouse (Haut-Rhin), en France

Loisirs 
 Scorpion sont des montagnes russes assises du parc Busch Gardens Tampa, en Floride, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Les pseudoscorpions sont aussi des arachnides, mais différents des scorpions.

Homonymie de titre